Toa, ou TOA, peut désigner :

 Toa, personnages de fiction de l'univers Bionicle 
 Toâ, pièce de théâtre et film de Sacha Guitry
 Toa, un des noms du Filao en Polynésie française

Sigle 

TOA est un sigle qui peut faire référence à : 

 TOA (Troupes d'Occupation en Allemagne) créées dès l'Armistice de 1945, cessaient d'exister le . Elles deviennent ensuite les Forces françaises en Allemagne (FFA) armées françaises de terre, de l'air et de mer (dont Marine du Rhin) en Allemagne de l'Ouest depuis le  jusqu'à fin 

 The Outside Agency, groupe de musique électronique techno hardcore néerlandais

 TOA (), une entreprise japonaise, leader de la sonorisation professionnelle dans le monde. Société japonaise créée en 1934 à Kōbe, elle emploie 1 500 salariés dans le monde pour un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros. Les systèmes de sonorisation TOA sont installés dans le monde entier

 TOA, ancienne entreprise du secteur secondaire implanté au Burkina Faso (ex-Haute-Volta), à Bobo Dioulasso, durant la période coloniale. Selon les archives recueillies au Centre des Archives d'Outre-mer (FM,TP 2.76), en 1949, cette entreprise possédait un atelier mécanique et une menuiserie ; elle vendait également du béton vibré ainsi que de la glace. L'abréviation TOA doit vraisemblablement correspondre à Travaux de l'Ouest Africain

Homonymie